Karnal (district), een district van de Indiase staat Haryana
 Karnal (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Karnal